Ferrante d'Este (1477-1540)
 Ferdinando d'Asburgo-Este (1754-1806)